Svarten kan syfta på följande platser:

Finland

Svarten, Larsmo, Österbotten, 
Svarten, Malax, Österbotten, 
Svarten, Korpo, Åboland,

Sverige

Svarten (sjö), sjö i Falkenbergs kommun och Varbergs kommun,  (1,23 km²)
Svarten (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun,  (69,4 ha)
Svarten (Trehörna socken, Östergötland), sjö i Ödeshögs kommun,  (48,9 ha)
Svarten, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (2,22 km²)
Svarten, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,

Se även
Svarten (seriefigur)
Gamle Svarten
Cape Svarten
Halvdan Svarte

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn